Bazzoni est un patronyme italien porté notamment par :
  (1889-1973), sculpteur italien ;
 Alessandro Bazzoni (1933-), footballeur italien ;
 Camillo Bazzoni (1934-2020), réalisateur et directeur de la photographie italien ;
 Chiara Bazzoni (1984-), athlète italienne ;
  (1803-1850), écrivain italien ;
  (1816-1871), compositeur italien ;
 Luigi Bazzoni (1929-2012), réalisateur et scénariste italien.

Homonymie de patronyme italien
Patronyme italien